Medvedí potok (dopływ Dršne) – potok, dopływ Dršne na Słowacji
 Medvedí potok (dopływ Flochovca) – potok, dopływ Flochovca na Słowacji
 Medvedí potok (dopływ Ipolticy) – potok, dopływ Ipolticy na Słowacji
 Medvedí potok (dopływ Slatvinca) – potok, dopływ Slatvinca na Słowacji